Aveia steht für:

 eine antike Stadt der Vestiner, heute Fossa (Abruzzen) in Italien
 ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, siehe  Titularbistum Aveia